Katelijnepoort (Brugge)
Katelijnepoort (Brussel)
Katelijnepoort (Mechelen)